Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas) van 2022 vond plaats van maandag 4 tot en met zondag 10 april 2022 in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Het was de 24e editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Colombiaanse titelverdedigster Camila Osorio bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Laura Pigossi.

Kwalificante Tatjana Maria uit Duitsland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij een andere kwalificante, de Braziliaanse Laura Pigossi, in drie sets. Maria wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Bogotá op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds vier jaar. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Suzan Lamens had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar won zij haar openingspartij tegen de als zevende geplaatste Australische Astra Sharma.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Elixane Lechemia en Ingrid Neel waren als vierde geplaatst – zij strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Natela Dzalamidze en Sabrina Santamaria, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Astra Sharma en Aldila Sutjiadi won het toer­nooi. In de op zaterdag 9 april gespeelde finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Emina Bektas en Tara Moore in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Australische Sharma had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Indonesische Sutjiadi geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Bogota 2022
Bogota